Arenesi – abitanti di Arena (Italia)
Arenesi – abitanti di Arena Metato
Arenesi – abitanti di Arena Po